Els Castells (les Valls d'Aguilar) poble del municipi de les Valls d'Aguilar
 Els Castells (Valls) nucli de població del municipi de Valls, a l'Alt Camp
 Els Castells (Rivert), indret del poble de Rivert, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà